Вожойка — название рек:

Россия 
 Вожойка (приток Ижа) — река в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Вожойка (приток Позими) — река в Воткинском и Завьяловском районах и городском округе Ижевск в Удмуртии.